Результати сезону 1979-80 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
 Олімпіакос не з'явився на гру плейоф, і чемпіонство було присуджено АЕКу

Ігри

Плей-оф 
 За перше місце: Олімпіакос — Аріс 2-0

 За третє місце: Панатінаїкос — АЕК 1-0

Зовнішні посилання 
 Greek Wikipedia 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1979 у футболі
1980 у футболі